Детројт има више значења:
 Детроит
 Детроит (Тексас)
 Детројт (Канзас)
 Детројт (Алабама)
 Детројт (Илиноис)
 Детројт (Орегон)